El Duque Juan Jorge I de Sajonia-Eisenach (Weimar, 12 de julio de 1634 - accidente de caza, Eckhartshausen, Marksuhl, 19 de septiembre de 1686) fue duque de Sajonia-Eisenach y Sajonia-Marksuhl.

Biografía 
Era el quinto hijo, pero el tercero en llegar a la edad adulta, del Duque Guillermo de Sajonia-Weimar y Leonor Dorotea de Anhalt-Dessau.

Después de la muerte de su padre (1662), su hermano mayor Juan Ernesto II heredó Weimar, y su segundo hermano Adolfo Guillermo recibió Eisenach. Juan Jorge recibió un cierto ingreso del nuevo ducado de Sajonia-Eisenach y tomó como su residencia la pequeña ciudad de Marksuhl.

En 1668 su hermano Adolfo Guillermo falleció. Su quinto hijo, aunque único sobreviviente, Guillermo Augusto, nació ocho días después de la muerte de su padre y se convirtió en duque desde el momento de su nacimiento; Juan Jorge se convirtió entonces en regente del ducado y también custodio del nuevo duque. Guillermo Augusto murió en 1671 con solo dos años de edad, lo que llevó a Juan Jorge a heredar el ducado.

Al año siguiente (1672) la muerte sin herederos del Duque Federico Guillermo III de Sajonia-Altenburgo forzó a un nuevo tratado de división de los territorios de la familia entre Juan Jorge, sus hermanos sobrevivientes y sus primos. Juan Jorge fue confirmado en sus posesiones de Eisenach y tomó algunas ciudades, y su hermano menor, Bernardo, heredó Jena.

Juan Jorge así se convirtió en el fundador de la línea más reciente de los duques de Sajonia-Eisenach, que quedó extinta en 1741. Era el gobernante en 1685 cuando Johann Sebastian Bach nació en el ducado.

Matrimonio e hijos 
En Wallau el 29 de mayo de 1661, Juan Jorge contrajo matrimonio con la Condesa Johannetta de Sayn-Wittgenstein, heredera de Sayn-Altenkirchen. Tuvieron ocho hijos:
 Leonor Erdmuta Luisa (n. Friedewald, 13 de abril de 1662 - m. Schloss Pretzsch, 19 de septiembre de 1696), desposó en primeras nupcias el 4 de noviembre de 1681 al Margrave Juan Federico de Brandeburgo-Ansbach, y en segundas nupcias el 17 de abril de 1692 al Elector Juan Jorge IV de Sajonia. Por su primer matrimonio, Leonor fue la madre de la reina Carolina de Brandeburgo-Ansbach, esposa del rey Jorge II de Gran Bretaña.
 Federico Augusto, Duque Heredero de Sajonia-Eisenach (n. Friedewald, 30 de octubre de 1663 - muerto en batalla, Presburgo, 19 de septiembre de 1684). 
 Juan Jorge II, Duque de Sajonia-Eisenach (n. Friedewald, 24 de julio de 1665 - m. de viruela, Eisenach, 10 de noviembre de 1698).
 Juan Guillermo III, Duque de Sajonia-Eisenach (n. Friedewald, 17 de octubre de 1666 - m. Eisenach, 14 de enero de 1729).
 Maximiliano Enrique (n. Friedewald, 17 de octubre de 1666 - m. Altenkirchen, 23 de julio de 1668), gemelo de Juan Guillermo.
 Luisa (n. Friedewald, 18 de abril de 1668 - m. Altenkirchen, 26 de junio de 1669).
 Federica Isabel (n. Altenkirchen, 5 de mayo de 1669 - m. Langensalza, 12 de noviembre de 1730), desposó el 7 de enero de 1698 al Duque Juan Jorge de Sajonia-Weissenfels.
 Ernesto Gustavo (n. Friedewald, 28 de agosto de 1672 - m. Altenkirchen, 16 de noviembre de 1672).

Ancestros

Referencias 
 Anton Balthasar König: Biographisches Lexikon aller Helden und Militärpersonen. Band 3, 1790, p. 337 (Digitalizado)
 C. Wülcker: Johann Georg I. (Herzog von Sachsen-Eisenach). En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 14, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, p. 365 f.

Personas de Weimar
Duques de Sajonia-Eisenach del siglo XVII (Casa de Wettin)
Duques de Sajonia-Marksuhl
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico